Од Веле — название населённых пунктов в России:

 Од Веле — посёлок в Зубово-Полянском районе Мордовии, Анаевское сельское поселение.
 Од Веле — посёлок в Зубово-Полянском районе Мордовии, Нововыселское сельское поселение.